Il singolare del torneo di tennis Rogaska Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frederik Fetterlein che ha battuto in finale Radomír Vašek 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Petchey (quarti di finale)
 Lars Rehmann (semifinali)
 Arne Thoms (secondo turno)
 Tomas Nydahl (primo turno)

 Alex Antonitsch (secondo turno)
 Paul Wekesa (primo turno)
 Radomír Vašek (finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogaska Challenger 1994